Мадлен:

 Мадлен, принцесса Швеции (род. 1982)
 Мадлен, Луи (1871—1956) — французский историк, член Французской академии (1927).
 Мадленская культура
 Мадлен (остров)
 Мадлен (острова, Канада)
 Мадлен (острова, Сенегал)
 Мадлен (печенье)
 Кладбище Мадлен
 Церковь Мадлен

См. также 
 Магдалена